Marc Hornschuh (né en 1991), footballeur allemand
  (né en 1968), compositeur de musique de film allemand
 Ronny Hornschuh (né en 1975), sauteur à ski allemand
  (1793-1850), botaniste allemand